Шукер (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шукер, Давор (род. 1968) — югославский и хорватский футболист.
 Шукер, Иван (род. 1957) — хорватский политик.
 Шукер, Карл (род. 1959) — британский зоолог.
 Шукер, Крис (род. 1982) — английский футболист.